Кельте́евский сельсове́т — муниципальное образование в Калтасинском районе Башкортостана.

Административный центр — деревня Большой Кельтей.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

В 2004 году Кельтеевский и Верхнетыхтемский сельсовет объединены в один. Закон Республики Башкортостан от 17.12.2004 г. № 125-З (ред. от 06.11.2007 г.) «Об изменениях в административно-территориальном устройстве Республики Башкортостан, изменениях границ и преобразованиях муниципальных образований в Республике Башкортостан», п. 155, гласит:
Объединить Кельтеевский и Верхнетыхтемский сельсоветы Калтасинского района с сохранением наименования Кельтеевский сельсовет с административным центром в деревне Большой Кельтей, исключив Верхнетыхтемский сельсовет из учетных данных.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Калтасинского района
Сельские поселения Башкортостана